Gary Gordon peut faire référence à :
  (1957-), prélat catholique canadien ;
 Gary Gordon (1960-1993), tireur d'élite américain.